Gitai ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Gitai (* 1950; ursprünglich Amos Weinraub), israelischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Munio Gitai Weinraub (1909–1970; ursprünglich Munio Weinraub), israelischer Architekt
 Rachel Gitai, israelische Künstlerin, Autorin, Journalistin, Fotografin, Dozentin und Verhaltenswissenschaftlerin